Tonalita - Trondhjemita - granodiorita, una associació de roques ígnies.
 Transglutaminasa tissular